Josh Jones, giocatore di football americano, n. 1994
Josh Jones, giocatore di football americano, n. 1997